

Sigle 
 Ushtria Çlirimtare e Kosovës (Esercito di liberazione del Kosovo) – organizzazione paramilitare kosovaro-albanese
 Ushtria Çlirimtare Kombëtare (Esercito di liberazione nazionale) – organizzazione paramilitare macedone-albanese
 Ubuntu Customization Kit  – software che permette la personalizzazione dei live CD Ubuntu

Codici 
 UCK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Luc'k (Ucraina)